L'edizione 1904-05 della Serie A svizzera vide la vittoria finale del Grasshopper Club Zürich.

Classifiche gironi

Girone Est

Girone Centro

Girone Ovest

Girone finale

Verdetto

Note

Calcio nel 1904
Calcio nel 1905
1904-1905